2 miejscowości w Polsce:
 Wielki Las – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Luzino
 Wielki Las – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz

Rezerwaty przyrody w Polsce:
 Wielki Las w województwie podkarpackim
 Wielki Las w województwie podlaskim
 Wielki Las w województwie śląskim
 Wielki Las w województwie wielkopolskim

Zobacz też:
 Wielki las – powieść Zbigniewa Nienackiego
 Wielki las – jedna z wersji polskiego przekładu powieści Juliusza Verne’a (org. tytuł fr. Le village aérien, 1901)